Léo Guillemain (né le  à Rouen en France) est un joueur de hockey sur glace international français.

Biographie

Statistiques

En club 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|rowspan="2"| 2009-2010 || Dragons de Rouen II || Division 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="3"| 2010-2011 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| Dragons de Rouen II || Division 2 || 9 || 0 || 2 || 2 || 2 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 19 || 4 || 2 || 6 || 6 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|rowspan="3"| 2012-2013 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 24 || 0 || 0 || 0 || 8 || 15 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| Dragons de Rouen II || France U22 || 5 || 0 || 0 || 0 || 14 || - || - || - || - || -
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 14 || 1 || 4 || 5 || 39 || 4 || 1 || 2 || 3 || 10
|-
|rowspan="2"| 2013-2014 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 23 || 0 || 3 || 3 || 4 || 8 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Dragons de Rouen U22 || France U22 || 16 || 2 || 9 || 11 || 12 || 4 || 1 || 1 || 2 || 4
|-
| 2014-2015 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus || 26 || 1 || 2 || 3 || 20 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2015-2016 || Dragons de Rouen || Ligue Magnus ||26 ||1 ||4 ||5 ||28 ||15 ||0 ||1 ||1 ||20
|-
| 2016-2017 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus || 27 || 0 || 4 || 4 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 43 || 2 || 5 || 7 || 55 || 12 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
| 2018-2019 || Gothiques d’Amiens || Ligue Magnus || 43 || 0 || 2 || 2 || 55 || 11 || 0 || 0 || 0 || 32
|-
| 2019-2020 || Yétis du Mont-Blanc || Division 1 || 19 || 0 || 2 || 2 || 10 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4

Au niveau international 

|-
|2009|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||0||0|| 4||-1|| align="left"| 
|-
|2010|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1A ||5||0||0||0|| 2||+2|| align="left"| 
|-
|2011 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||0||0|| 4||+9|| align="left"|

Références 

Naissance en mars 1992
Naissance à Rouen
Joueur international français de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Rouen hockey élite 76
Joueur de l'Étoile noire
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur du Hockey Club Mont-Blanc